Владимир Александрович Рубанов ( — ) — главный режиссёр Свердловского государственного академического театра драмы, телережиссёр, заслуженный деятель искусств РФ (1993).

Биография 
Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (1979) в классе профессора А. А. Музиля.

Работал главным режиссёром Свердловского театра юного зрителя в 1981—1986 гг.

Главный режиссёр Омского театра для детей и молодёжи (1986—1998).

C 2005 года — главный режиссёр Свердловского государственного академического театра драмы.

Театральные спектакли:
 В.Мережко «Пролетарская мельница счастья» — 1986
 У.Шекспир «Укрощение строптивой»- 1988
 А.Чехов «Любовь, любовь, любовь» — 1989
 А.Сидоров «В Багдаде все спокойно» — 1990
 А.Чехов «Вишневый сад» — 1991
 Е.Шварц «Золушка» — 1992
 Ю.Энтин,В.Ливанов «Бременские музыканты» — 1993
 В.Рубанов «Горящий светильник» (по рассказам О.Генри) — 1995
 С.Долгушин «Урфин» 1996
 И.Макаров, Э. де Филиппо «Цилиндр» — 1996
 А.Вампилов «Утиная охота» — 1997
 А.Вигано «Золушка» — 1998
 А.Пушкин «Сказка о царе Салтане» — 1999.

Работы в кино и на телевидении:
 Фильм Д.Астрахана «Ты у меня одна» — редактор фильма.
 Сериал «Фабрика грез» — «Лицо со шрамом» — режиссёр-постановщик.
 Сериал «Воскресенье в женской бане» — «Визит бизнес-леди» — режиссёр-постановщик.
 Сериал «Дело было в Гавриловке» — режиссёр-постановщик 1-8 серий.
 Сценарист и режиссёр-постановщик художественного телефильма «Читая О.Генри».

Скончался 3 июля 2014 года. Похоронен на почётной секции Широкореченского кладбища Екатеринбурга,.

Примечания

Ссылки 
 Рубанов Владимир Александрович
 Астрахан Д. Памяти Владимира Рубанова

Выпускники Ленинградского театрального института имени А. Н. Островского
Персоналии:Свердловский государственный академический театр драмы
Похороненные на Широкореченском кладбище